Cet article est une liste de rois vandales, mais également des Alains (puisque titrés Rex Wandalorum Et Alanorum par les annalistes byzantins), notamment lors de leur règne en Afrique.

Liste des rois 

 ???-406 : Godégisel (Godageisal)
 407-427 : Gondéric
 428-477 : Genséric (Geiseric)
 477-484 : Hunéric
 484-496 : Gunthamund
 496-523 : Thrasamund
 523-530 : Hildéric
 530-534 : Gélimer (Geilimer)

Généalogie des rois hasdings

Notes

Voir aussi 

 Vandales | Royaume vandale d'Afrique | Liste de rois vandales

Vandales
 
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Antiquité tardive
Vandales